Changqiao bezeichnet:

 Changqiao (Jia) (长桥镇), Großgemeinde im Kreis Jia in der chinesischen Provinz Henan
 Changqiao (Pingnan) (长桥镇), Großgemeinde im Kreis Pingnan in der chinesischen Provinz Fujian
 Changqiao (Zhangpu) (长桥镇), Großgemeinde im Kreis Zhangpu in der chinesischen Provinz Fujian
 Changqiao (Guangchang) (长桥乡), Gemeinde im Kreis Guangchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Changqiao (Jing) (昌桥乡), Gemeinde im Kreis Jing in der chinesischen Provinz Anhui
 Changqiao (Wuzhou) (长桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Changqiao (Xuhui) (长桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xuhui der chinesischen Stadt Shanghai